Прожектор — світловий прилад

Прожектор — присілок, Нюксенський район, Вологодська область
 Прожектор — присілок, Сямженський район, Вологодська область